Thursday (band), Amerikaanse posthardcoreband 
 Thursday (eiland), Australisch eiland van de Torres Straat-eilanden voor de kust van Queensland
 Thursday (film), Amerikaanse film uit 1998 geregisseerd door Skip Woods
 Thursday, het Engelse woord voor donderdag